Самуе́льссон /  Самуе́льсон () — поширене шведське прізвище. Походить від чоловічого імені «Samuel» — «Самуель».

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося носіїв цього по-різному транскрибованого прізвища:

 Samuelsson — 13930 + 3 особи, у яких «Samuelsson» править за ім'я
 Samuelson — 259

Разом із тими Самуельссонами (Самуельсонами), прізвище яких транскрибовано ще по-інакшому, загальне число носіїв становить 14194	
 — сорок восьма позиція у списку поширеності прізвищ у Швеції.

Персоналії 
 Бенґт Самуельсон (1934) — шведський біохімік, лауреат Нобелівської премії (галузь фізіології і медицини)
 Ґарі («Ґар») Самуельсон (1958—1999) — американський музикант, барабанщик гурту «Megadeth»
 Джиммі Самуельссон (1976) — шведський борець греко-римського стилю, чемпіон світу, учасник Олімпійських ігор.
 Пол Ентоні Самуельсон (Сем'юелсон) (1915—2009) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (галузь економіки)
 Маґнус Самуельссон (1969) — шведський актор, колишній ломус, переможець змагання «Найсильніша людина світу»
 Мікаель Самуельссон (1976) — шведський хокеїст
 Ульф Самуельссон (1964) — шведський хокеїст
 Челль Самуельссон (1958) — шведський хокеїст

Примітки 

Шведські прізвища